Kati kan syfta på: 

 Kati (fiktiv figur) – huvudperson i Astrid Lindgrens tre böcker om Kati

Geografi

Indien 
 Kāti, ort, Maharashtra, Osmanabad,

Mali 
 Kati, Mali, kretshuvudort, Koulikoro, 
 Kati Cercle, krets, Bamako, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Maliförgreningar